E402  peut désigner :
 E402, numéro E de l’alginate de potassium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 402 reliant reliant Calais au Mans en France.